Абу может означать:

Гоноратив 
 Абу (кунья) — часть арабского имени (кунья), означающая «отец того-то».

Фамилия 
 Абу, Аюб (род. 1998) — марокканский футболист.
 Абу, Мохаммед (род. 1991) — ганский футболист.
 Абу, Эдмон (1828—1885) — французский беллетрист и публицист.

Топоним 
 Абу — посёлок в Японии, находящийся в уезде Абу префектуры Ямагути.
 Абу () — древнеегипетское название острова и города Элефантина.
 Абу — гора в Индии в штате Раджастхан.
 Абу — вулкан в Японии.
 В названии:
 Абу-Симбел
 Мединет-Абу
 Абу-Грейб
 Абу Аль-Бухуш — нефтегазоконденсатное месторождение в ОАЭ.

Персонажи 
 Абу — персонаж мультфильма и мультсериала «Аладдин».

См. также 
 Апу Нахасапимапетилон — персонаж мультсериала «Симпсоны».